ABD steht für:
 Aberdeenshire, traditionelle Grafschaft in Schottland, Chapman-Code
 Adamantiades-Behçet Disease, siehe Morbus Behçet 
 Anchor Bible Dictionary, ein bibelwissenschaftliches Wörterbuch
 Arbeitsvertragsrecht der bayerischen Diözesen
 Archive, Bibliotheken, Dokumentation, Sammelabkürzung aus der Informationswissenschaft
 Ausfuhrbegleitdokument, siehe Ausfuhranmeldung
 Flughafen Abadan (IATA-Flughafencode), iranischer Flughafen
 Air Atlanta Icelandic (ICAO-Code), isländische Fluggesellschaft

Abd steht für:
 ʿAbd, Bestandteil arabischer Personennamen mit der Bedeutung „Diener“, „Knecht“ oder „Sklave“

abd steht für:
 Manide (auch: Camarines Norte Agta; ISO-639-3-Code), eine der philippinischen Sprachen

Siehe auch:
 Abt (Begriffsklärung)

Abkürzung